

Trasporti 
 N81 – strada nazionale del Belgio
 N81 – strada nazionale dei Paesi Bassi
 N81 – strada nazionale della Repubblica d'Irlanda

Altro 
 Nokia N81 – telefono cellulare della Nokia